Сезон ФК «Райо Вальєкано» 2011—2012 - 78-й за ліком сезон футбольного клубу Райо Вальєкано і його 13-й сезон у найвищій лізі іспанського футболу, після того, як клуб посів 2-ге місце в Сегунда Дивізіоні 2010—2011.  Охоплює період від 1 липня 2011-го до 30 червня 2012 року.

Окрім домашньої ліги клуб взяв участь у Копа-дель-Рей, де розпочав змагання зі стадії 1/16 фіналу.

Гравці

Склад команди 
Оновлено 3 вересня 2010.

Трансфери

Прийшли 

Сумарні витрати:  €0 млн.

Пішли 

 
Загальний прибуток:  €1,7 мільйона

Змагання

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

Див. також 
кубок Іспанії з футболу 2011—2012
ла-Ліга 2011—2012

Джерела 
Посилання на протоколи матчів вказано у відповідних звітах.

Посилання 
 

Райо Вальєкано
Сезони ФК «Райо Вальєкано»